NGC 4969-2 (другие обозначения — MCG 2-33-55, ZWG 72.4) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

4969
Дева (созвездие)